Nachfolgende Liste führt die einzelnen Hefte des thüringischen Gesetz- und Verordnungsblattes (GVBl.) aus dem Jahr 1991 auf. Die Liste umfasst die Inhalte der Inhalte der Ausgaben, jeweils einen Link zum Volltext, gegebenenfalls auch Anmerkungen. 

Im Januar 1991 waren noch zwei separate Publikationen erschienen: das Gesetzblatt und das Verordnungsblatt. Ab dem Februar hat man das Verordnungsblatt aufgegeben. Die Verordnungen erscheinen seit dem 8. Februar 1991 im Gesetzblatt, das nunmehr den bis heute verwendeten Titel trägt: Gesetz- und Verordnungsblatt.

Verordnungsblatt

Nr. 1 vom 23. Januar 1991

Nr. 2 vom 31. Januar 1991

Gesetzblatt (Nr. 1), Gesetz- und Verordnungsblatt (ab Nr. 2)

Nr. 1 vom 31. Januar 1991

Nr. 2 vom 8. Februar 1991

Nr. 3 vom 13. Februar 1991

Nr. 4 vom 15. März 1991

Nr. 5 vom 28. März 1991

Nr. 6 vom 10. April 1991

Nr. 7 vom 26. April 1991

Nr. 8 vom 17. Mai 1991

Nr. 9 vom 7. Juni 1991

Nr. 10 vom 17. Juni 1991

Nr. 11 vom 28. Juni 1991

Nr. 12 vom 5. Juli 1991

Nr. 13 vom 19. Juli 1991

Nr. 14 vom 22. Juli 1991

Nr. 15 vom 30. Juli 1991

Nr. 16 vom 5. August 1991

Nr. 17 vom 9. August 1991

Nr. 18 vom 26. August 1991

Nr. 19 vom 18. September 1991

Nr. 20 vom 23. September 1991

Nr. 21 vom 30. September 1991

Nr. 22 vom 9. Oktober 1991

Nr. 23 vom 25. Oktober 1991

Nr. 24 vom 5. November 1991

Nr. 25 vom 14. November 1991

Nr. 26 vom 21. November 1991

Nr. 27 vom 12. Dezember 1991

Nr. 28 vom 23. Dezember 1991

Nr. 29 vom 30. Dezember 1991 

Amtliche Bekanntmachung
Gesetzgebungslehre
Öffentliche Verwaltung (Deutschland)
Rechtsquelle (Thüringen)